Daniel Martin peut désigner :
 Daniel Martín dit Dani (1981-), joueur de football espagnol ;
 Daniel Martin (19??-), acteur français ;
 Dan Martin (né en 1986), coureur cycliste irlandais ;
 Daniel Martin (né en 2000), nageur roumain.

 Voir aussi 
 Daniel Martins (1996-), athlète handisport brésilien